

Вельяміново — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Вельяміново — село, Істринський міський округ, Московська область